Comitatul Kane (în original, Kane County) este numele a două comitate din Statele Unite ale Americii.

Comitate 

 Comitatul Kane, statul  -- (Categorie și format). 
 Comitatul Kane, statul  -- (Categorie și format).

Alte utilizări 

 Kane County (comics), the county-level jurisdiction in which Gotham City is located in the DC Universe line of comic books, named for Bob Kane, the creator of Batman
 Kane County Cougars, echipă de baseball dintr-o ligă inferioară din comitatul Kane, Illinois.

Vezi și 

 Comitat (Statele Unite ale Americii)
 Kane (dezambiguizare)
 Kane (nume de familie)

Dezambiguizare
Nume proprii